Protohyaenodon (Протохијаенодон — „први Хијаенодон”) је изумрли парафилетски подрод плаценталних сисара из изумрле рода Hyaenodon, који је у периоду од средњег еоцена до касног олигоцена настањивао подручје Сјеверне Америке

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског подрода Protohyaenodon.

|label1= †Hyaenodontidae 
|1= }}

Временска распрострањенст подрода Protohyaenodon унутар рода Hyaenodon

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodon

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара